277-я штурмовая авиационная дивизия
 277-я мотострелковая дивизия
 277-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 277-я фольксгренадерская дивизия
277-я стрелковая дивизия:
 277-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в июле 1941
 277-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в декабре 1941

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (250. - 299.)#277. divizija